Чемпионат Чехии по футболу 1998/1999 годов — 6-й сезон чемпионата Чехии по футболу. Футбольный клуб «Спарта (Прага)» стал чемпионом Чехии в 5-й раз. В турнире принимали участие 16 клубов. Было сыграно 240 игр и забито 625 голов.

Турнирная таблица 

Источник: www.rsssf.com

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 8 голов
 «Петра» (Дрновице) — «Спарта» (Прага) — 4:4
 Самая крупная победа в гостях: 5 голов
 «Виктория Жижков» — «Спарта» (Прага) — 1:6
 Самая крупная победа дома: 5 голов
 «Баник» (Острава) — «Славия» (Прага) — 5:0
 «Спарта» (Прага) — «Виктория Жижков» — 5:0
 «Спарта» (Прага) — «Карвина» — 5:0

Ссылки 
 Сезон 1998/99 на сайте Первой лиги
 Статистика www.rsssf.com
 Статистика на fotbal.cz

1998/1999
Чехия
Чехия
Спорт в Чехии в 1998 году
Спорт в Чехии в 1999 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1998/1999